Sistema de referència espacial, de l'anglès Spatial Referencing System, sistema de coordenades 
 SRS (motocicleta), marca de velomotors fabricats a Mollet del Vallès durant els anys 50